Vesna je lahko:

 vesna, arhaično oziroma pesniško ime za pomlad
 Vesna (boginja), slovanska boginja
 Vesna (nagrada), slovenska filmska nagrada
 Vesna (osebno ime), žensko ime
 Vesna (film), slovenski črnobeli film iz leta 1953
 Vesna (muzikal), slovenski muzikal, narejen po filmu
 Vesna (umetniška skupina)
 VESNA – zelena stranka, slovenska stranka

Zunanje povezave